Эктор Эрнандес Гарсия (; 6 декабря 1935, Гвадалахара — 15 июня 1984) — мексиканский футболист, выступавший на позиции нападающего. Участник чемпионата мира 1962.

Биография

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1954 году в клубе «Депортиво Оро». В сезоне 1955/56 Эрнандес стал лучшим бомбардиром чемпионата Мексики, забив 25 голов, а его команда заняла второе место в лиге.

В 1958 году подписал контракт с клубом «Гвадалахара», с которым шесть раз становился чемпионом Мексики, выигрывал Кубок и пять трофеев Чемпион чемпионов, а также стал победителем первого розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ в 1962 году. Последний сезон на профессиональном уровне провёл в клубе «Нуэво-Леон». Завершил карьеру в 1967 году.

После завершения игровой карьеры работал тренером.

Карьера в сборной 
В 1962 году был включён в состав сборной Мексики на чемпионат мира 1962 года, проходивший в Чили. На турнире Эрнандес принял участие в трёх матчах группового этапа и отметился забитым голом в матче последнего тура со сборной Чехословакии (3:1), однако выйти из группы Мексика не смогла.

Смерть 
В июне 1984 года, возвращаясь домой из Гвадалахары, где он навещал свою семью, в Колиму, где в то время тренировал команду «», автобус, на котором он ехал, попал в аварию. Эрнандес получил серьёзный перелом черепа, в результате которого он — единственный из 27 пассажиров — вскоре скончался

Титулы и достижения 
  Чемпион Мексики (6): 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1963/64, 1964/65
  Вице-чемпион Мексики (1): 1962/63
  Обладатель Кубка Мексики (1): 1963
  Обладатель трофея Чемпион чемпионов Мексики (5): 1959, 1960, 1961, 1964, 1965
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ (1): 1962
 Финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1): 1963

Примечания

Ссылки 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Оро»
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Нуэво-Леон»
Футбольные тренеры Мексики
Тренеры ФК «Гвадалахара»
Погибшие в автомобильных катастрофах